Ilia Gruev puede referirse a varias personas:

 Ilia Gruev (n. 1969), futbolista búlgaro.
 Ilia Gruev (n. 2000), futbolista búlgaro.